Max's Film är ett filmbolag i Sverige som filmar och ger pornografiska filmer på videoband och DVD med egen nätförsäljning. Max's grundades 1980 och ligger i Täby kommun. Ej att förväxla med Max Hardcore's Films.

Externa länkar
 Maxsshop.se

Svenska filmbolag
Företag bildade 1980